Азоя () — португальська власна назва.

Топоніми

Санта-Ірія-де-Азоя — парафія.